Umbo puede hacer referencia a:
 Una parte de los escudos: umbo, protuberancia en la parte central con fines ofensivos.
 El fotógrafo Otto Umbehr.
 El umbo (micología), parte superior del carpóforo, en el sombrerillo de algunas setas.
 El umbo (botánica), protuberancia más o menos prominente en el centro de la placa apical de las cipselas de ciertas especies de plantas de la familia Cardueae (=Cynerae); corresponde al nectario persistente de la flor.
 El umbo timpánico, una parte de la anatomía del oído interno.
 El umbo, una parte de la concha de los bivalvos formada en las etapas juveniles del molusco. 
 La cicatriz que queda en la piña de las coníferas tras su primer año de crecimiento.
 La pequeña depresión en el centro de la fóvea (en la mácula, en la zona de conos de la retina humana) que responde al reflejo foveal.